Le championnat de France de football 1985-1986, quarante-huitième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire du Paris SG pour la première fois de son histoire.

Clubs participants

Compétition

Résultats

Classement final 
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

 Les vainqueurs des deux groupes de D2, le RC Paris et l'AS Saint-Étienne, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes et troisièmes des groupes s'affrontent et c'est le FC Mulhouse qui gagne le droit de défier le  de D1, l'AS Nancy-Lorraine, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement l'AS Nancy-Lorraine qui remporte ce barrage (3-2 sur les deux matchs) et garde sa place en D1.

Parcours européens 1986-1987

Les champions de France

Buteurs

Voir aussi 

 

1985-1986
Football en France en 1985
Football en France en 1986